Arlette – madre di Guglielmo il Conquistatore
Arlette – nome proprio di persona femminile
Arlette – film di Claude Zidi del 1997